Le muguet désigne principalement le Muguet de mai (Convallaria majalis), mais par analogie ou métonymie, ce mot peut avoir plusieurs autres sens.

Botanique  
 Muguet de mai ou Muguet commun (Convallaria majalis), appelé aussi clochette des bois, nom vernaculaire d'une plante ornementale vivace associée, dans certains pays européens, au .
 Muguet des dames (Maianthemum bifolium), nom vernaculaire du Maïanthème à deux feuilles, une plante herbacée vivace de la famille des Convallariaceae ou Ruscaceae.
 Muguet du Japon (Ophiopogon japonicus), nom vernaculaire d'une plante vivace de la famille des Convallariaceae.
 Muguet des pampas (Salpichroa origanifolia), nom vernaculaire d'une plante  de la famille des Solanaceae. 
 Muguets multiflores ou Grands Muguets, autres noms vernaculaires donnés aux sceaux-de-Salomon (Polygonatum sp.), famille des Asparagacées.
 Brin de muguet, une variété de tomates.

Médecine-chimie 
 Le muguet buccal, une candidose, une inflammation des muqueuses de la bouche et du pharynx formant un enduit blanchâtre, due en général à des levures telles Candida albicans.
 L'essence de muguet, ou terpinéol.

Autres 
 Un muguet, nom donné jusqu'au  à un jeune homme élégant. Dès le , le muguet était en effet un parfum apprécié notamment des hommes.

Prénom révolutionnaire 
Muguet est un prénom révolutionnaire masculin, tiré du calendrier révolutionnaire. Il n’est utilisé qu’à partir des années 1920 et 1930 sous sa forme féminine Muguette, qui est attribuée environ 300 fois par an ces années-là. Il est donné jusqu’aux débuts des années 1980. Il se fête le 18 germinal équivalent du  du calendrier grégorien.

Toponyme 
 Château du Muguet, un château situé à Breteau dans le Loiret, Centre-Val de Loire, France. Il est célèbre pour avoir accueilli en  la conférence de Briare.
 Île Muguet, une île sur la Charente, un fleuve français, située sur la commune de Châteauneuf-sur-Charente.

Patronyme 
 Louis et François Muguet, imprimeurs français du .
 Georges Muguet (1903–1988), sculpteur français
 Francis Muguet (1955–2009), un chercheur français et une personnalité de l'Internet.
 François-Félix-Hyacinthe Muguet de Nanthou (1760-1808), une personnalité politique française
 Sylvie Muguet (née en 1967), une triathlète et cycliste française.

Voir aussi 
 Le Roi Muguet
 Pylône Muguet
 Muguette

Notes 

Prénom révolutionnaire
Homonymie de patronyme